Zago ist der Familienname folgender Personen:

 Amarech Zago (* 2003), äthiopische Sprinterin
 Antônio Carlos Zago (* 1969), brasilianischer Fußballspieler
 Dominique Zago (* 1932), luxemburgischer Radrennfahrer
 Marcello Zago (1932–2001), italienischer Geistlicher, Generaloberer der Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria